

Cinema 
La farina del diavolo – film del 1920 diretto da Luigi Romano Borgnetto

Letteratura 

La farina del diavolo – romanzo di Vittorio Salmini del 1877
La farina del diavolo – romanzo di Tommaso Gherardi del Testa del 1872
La farina del diavolo – romanzo di Edgar Wallace del 1920
La farina del diavolo (The Paper Circle) – romanzo di Bruno Fischer del 1951, inserito nella numerazione 301 della raccolta Il Giallo Mondadori dal 301 al 400